Дми́трий Алексе́евич Мака́ров:
 Макаров, Дмитрий Алексеевич (1917—1993) — полковник авиации, Герой Советского Союза.
 Макаров, Дмитрий Алексеевич (род. 1982) — российский футболист.